Лос Алтос дел Кармен има више значења:

 Лос Алтос дел Кармен (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алтос дел Кармен (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику